Piedimontesi – abitanti di Piedimonte (Nocera Inferiore)
Piedimontesi – abitanti di Piedimonte Etneo
Piedimontesi – abitanti di Piedimonte Matese